

Прізвище
Ухань - старовинне козацьке прізвище. Зустрічається в козацьких реєстрах.

Носії:

 Михайло Ухань
 Уханські

Населені пункти

Україна
 Уханівка

Польща
 Ухань-Ґурни
 Ухань-Дольни
 Уханька
 Ухане
Ухане-Колонія

Китай
 Ухань

Примітки